Further From the Truth è il nono album di inediti del gruppo musicale inglese And Also the Trees, pubblicato nel 2003.

Tracce

Collegamenti esterni